„Hayanami” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Hayanami” – niszczyciel typu Yūgumo z okresu II wojny światowej
 „Hayanami” (PC-11) – okręt patrolowy typu Hayanami z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów